La coupe du monde de triathlon s'est déroulée pour la première fois en 1991. Cette compétition regroupe un certain nombre d’épreuves réparties tout au long de l’année et se déroulant dans différents pays. Elle est ouverte aux professionnels, dont les meilleurs sont classés dans une série appelée « élite », ainsi qu'aux amateurs, dans des séries appelées « groupes d'âge ».

Organisation 

La coupe est montée en 2003 jusqu'à 18 manches, alors qu'elle en comportait jusqu'en 2008 souvent en moyenne 11 quand aucune n'était annulée. Depuis 2009, elle est souvent constituée de 9 étapes. Le classement général de la coupe du monde de triathlon n'existe plus depuis 2009, mais les épreuves ont toujours lieu. Il s'agit depuis cette date d'un circuit d'épreuves parallèle aux séries mondiales de triathlon, et dont les résultats de deux meilleures épreuves de chaque athlète professionnel peuvent être intégrées en remplacement d'épreuves des séries mondiales, en vue de déterminer le résultat du championnat du monde.

Les étapes de la coupe du monde sont organisées par la Fédération internationale de triathlon (ITU). Cette compétition rassemble une série d’épreuves internationales.

À chaque course, les 20 premiers remportaient des points comptant pour le classement général de la coupe du monde, le titre étant attribué au  du classement général :

Depuis 2009 et la fin de l'attribution du titre de « vainqueur de la coupe du monde de triathlon», les 30 premiers de chaque rencontre, remportent des points comptant pour le classement général des Séries mondiales de triathlon :

Palmarès

Statistiques

Décompte des victoires d'épreuves par nation et par continent 
 Au soir du 31 décembre 2022

</div>

Lieux des épreuves

Voir aussi 
 Championnats du monde de triathlon

Références

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération Internationale de Triathlon
  Site officiel de la Fédération française de Triathlon

Triathlon coupe monde